PND puede referirse a:

 Plan Nacional de Desarrollo, Colombia;
 Plan Nacional de Desarrollo, México;